1. Bundesliga – massima serie del campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga – massima serie del campionato tedesco di pallavolo maschile
 1. Bundesliga –  denominazione della massima serie del campionato austriaco di pallavolo femminile dal 1975 al 2016
 1. Bundesliga –  denominazione della massima serie del campionato austriaco di pallavolo maschile dal 1971 al 2016